Кубок Хорватии по футболу 2015/2016 () — 25-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

2015/2016
Спорт в Хорватии в 2015 году
Спорт в Хорватии в 2016 году
Хорватия